Ольтен — топоним:

 О́льтен () — город в Швейцарии.
 О́льтен — округ в Швейцарии.
 Ольте́н () — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция).